

Варшавка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Варшавка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Варшавка — народна назва автошляху М07